Sultan Khan peut désigner :
 Mir Sultan Khan, un joueur d'échecs indien (1905 - 1966).
 Sultan Khan, un joueur de sarangi (1940 -).